Danmarks gamle Folkeviser er oprindelig udgivet af Svend Grundtvig fra 1853. Han forsøgte at samle alle de danske "gamle folkeviser" af den episke type. Arbejdet fortsattes i 1900-tallet af nye generationer af folkemindeforskere. I 1976 omfattede værket 12 bind og i alt 539 "typer", ofte i mange forskellige varianter.

Grundtvigs oprindelige inddeling af folkeviserne i forskellige kategorier er i hovedsagen blevet overtaget af senere folkeviseoptegnere som F. J. Child og af moderne forskere af middelalderballader. Dog klassificerer yngre forskere mange af Grundtvigs "historiske" folkeviser i andre klasser.

Hver type har fået tildelt ét nummer og angives derfor nu kort med DgF 1 — DgF 539.
Som eksempel er Dronning Dagmars Død nummer 135 og udgivet i 3. del der udkom i 1862.

Balladerne

Noter

Yderligere varianter i senere bind af DgF

Andre noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Fra Nomos-dk.dk om folkemindeforskeren Svend Grundtvig , (1824–1883), næstældste søn af N.F.S. Grundtvig og hans første hustru, Lise Blicher.
 Danmarks gamle Folkeviser på Google Books

Folkeviser
Folkeviser